Tuvalus öar Tuvalu består av nio separata öar varav sex är atoller. De tre övriga är också atoller men har land hela vägen runt en lagun som inte har någon kontakt med havet eller kan torka ut. Eftersom en atoll vanligtvis består av ett flertal öar består Tuvalu av mer än 124 öar.   

De nio öarna motsvarar den administrativa indelningen distrikt. 

Den minsta ön, Niulakita, var obebodd fram till 1949 då invånare från Niutao flyttade dit. Tills nyligen var därför inte Niulakita ett separat distrikt utan en administrativ del av Niutao.

Externa länkar
 Geosociety Atoller och laguner)

Tuvalus geografi
Administrativa indelningar av länder i Oceanien